1-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди молодёжи проходил с 10 по 13 июля 1997 года на стадионе имени Пааво Нурми в Турку (Финляндия). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1975—1977 годов рождения.

Результаты 
Сокращения: EUR — рекорд Европы среди молодёжи | NR — национальный рекорд | NUR — национальный рекорд среди молодёжи | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 43 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 25 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Июль 1997 года
Спорт в Финляндии в 1997 году
лёгкая атлетика молодёжный
Международные спортивные соревнования в Турку
Чемпионаты Европы в Финляндии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Финляндии